Våge är tätort i Tysnes kommun i Hordaland fylke i Norge med 539 invånare 2008. Det är lätt att tro att detta är kommunens administrativa center men några kilometer åt söder ligger Uggdal som är kommunens administrativa center. Från Våge går det färja till Halhjem i Os kommun. Detta gör Våge till en central plats.

Tysnes kyrka ligger här.

Referenser

Noter 

Tysnes kommun
orter i Hordaland fylke